«Пло́щадь Ма́ркса» — конечная станция Ленинской линии Новосибирского метрополитена. Является восьмой на Ленинской линии и в системе Новосибирского метрополитена. Расположена между действующей станцией «Студенческая» и проектируемой «Площадь Станиславского».

Территориально станция располагается в Ленинском районе Новосибирска, в центре крупнейшего на левом берегу города узла наземного транспорта, под площадью Карла Маркса.

Первоначальный пуск станции был запланирован на 1990 год — вместе с «Гагаринской» и «Заельцовской». Однако в связи с начавшимися переменами в стране и перебоями с финансированием и поставками материалов, торжественное открытие состоялось только в следующем году — 26 июля 1991 года. Первых же пассажиров станция приняла 28 июля 1991 года.

История

Строительство 
Подготовка к возведению станции началась в 1985 году. К осени 1986 года был прорыт котлован под будущую станцию. По состоянию на январь 1988 года, на строительной площадке велись работы по сооружению помещений тяговой подстанции, вентиляционной камеры и второго вестибюля. В начале 1989 года отряд строителей из «Новосибирскметростроя» приступил к возведению вентиляционной сбойки, первого вестибюля, а также начал строить монолитное перекрытие для путевого тоннеля.

В начале 1990-х годов строители станции впервые стали ощущать перебои с финансированием и поставками материалов — в связи со сменой в стране системы хозяйствования. Так, в мае месяце 1990 года один из поставщиков прекратил поставки гранита сорта «Сюекъюямсаари», предназначенного для отделки станции.

Предприятие-поставщик предложило немедленно поставить оборудование и технику на сумму 160 тысяч рублей. Также были прекращены поставки белого гранита сорта «Коелга» для двух других строящихся новосибирских станций — «Гагаринской» и «Заельцовской».

К весне 1991 года были завершены работы по отделке бетонного свода станции, на который были навешены светильники с декоративными решётками. В вестибюлях — завершены работы по облицовке стен и полов. До пуска станции были сооружены наружные павильоны (над входами), а также заменены временные рельсы на постоянные.

Пробный поезд и пуск 
В апреле 1991 года прошёл пробный поезд, и было открыто полноценное движение транспорта через одноимённые площадь и проспект (от станции «Студенческая»). Сдача наружных павильонов и подземных переходов производилась не сразу, а по очереди.
Первых пассажиров станция приняла 28 июля 1991 года, став последней новосибирской станцией, открытой до распада СССР.

Инциденты 
Станция неоднократно становилась объектом атак лжетеррористов. Так, 1 декабря 2011 года её «заминировал» нетрезвый местный мужчина, решивший поразвлечься подобным образом.
В следующий раз станцию пришлось закрыть на 2 часа, из-за звонка о бомбе неизвестного, позвонившего 31 января 2012 года.

Архитектура и оформление 
Тип конструкции — островная, односводчатая станция мелкого заложения, с единым сводом. Станция построена открытым способом по проекту института «Новосибметропроект». Свод платформы, аналогично станции «Заельцовская», авторы проекта сделали максимально увеличенным по высоте. В результате из обоих вестибюлей полностью просматривается посадочный перрон.

 
Посередине посадочной платформы размещены три колонны, выполненные из металла серебристого цвета. На них размещены информационные стенды, а в верхней части — видеоэкраны. Только две колонны имеют (кроме средней) мониторы. Вокруг каждой колонны имеются скамейки из полированного дерева, предназначенные для отдыха пассажиров.

Перрон освещается при помощи люминесцентных светильников, подвешенных в три ряда к потолку оштукатуренного свода, по всей длине платформы. Светильники закрыты индивидуальными ажурными обрамлениями. Путевые стены станции представляют собой ребристые короткие блоки, которые переплетаются друг с другом. Дополнительно часть из них были стянуты металлическими сварными балками.

Полы облицованы гранитом светло-серого цвета, а путевые стены платформенного участка — красно-бордовым. Свод станции побелен.

Вестибюли 
Проект станции предусматривает два вестибюля (западный и восточный). С платформой вестибюли соединяются маршевыми лестницами. Вход и выход пассажиров на станцию производится через семь выходов, встроенных в здания и в отдельно стоящих надземных павильонах, выполненных из металла и стекла. Ранее в подземный переход, у остановки «Башня», вели два открытых лестничных спуска. Они были расположены по обе стороны проспекта Маркса. В дальнейшем, оба спуска были реконструированы — вначале были сделаны навесы . Впоследствии над спусками появились надстройки, в виде помещений торгового назначения. А в октябре 2008 года на этом участке перехода был проведён капитально-восстановительный ремонт.

Западный вестибюль станции ведёт к двум выходам — № 3 и № 4. Третий — к улицам Блюхера и Титова. Четвёртый позволяет выйти к улице Покрышкина. Планируется, что выход № 4 станет также встроенным в здание торгового комплекса, как и третий (встроен в здание торгового-офисного комплекса «Версаль»). В настоящее время вход и выход осуществляется через наружный павильон.

Восточный вестибюль связан с одним выходом № 1, который позволяет выйти к улице Ватутина. Также вестибюль имеет длинный коридор и обширную сеть подземных переходов, которые связаны с тремя выходами (№ 2, № 5 и № 6). Через них имеется возможность выйти соответственно к памятнику Александру Покрышкину, остановке «Башня», магазину ГУМ «Россия».

Шестой павильон (к ГУМу) также позволяет выйти к ТК «Подсолнух» и МФК «Сан Сити». В 2008 году на этих участках (переходах и выходах к ГУМу и памятнику Покрышкину) был также проведён капитально-восстановительный ремонт. Кроме того, выходы из метро активно используются горожанами в качестве подземных переходов.

Входы на станцию, по утверждению замначальника Новосибирского метрополитена, находятся в ведении МУП .

Пересадки 
Станция находится в месте пересечения Ленинской линии и проектируемой Кировской линии (входила в III очередь сооружения метро). Для этого проектом предусмотрена пересадочная станция «Площадь Маркса-2». Она должна расположиться глубже существующей, то есть станции должны расположить в два уровня.

Согласно проекту, пересадка пассажиров на будущую станцию будет осуществляться через переходной пешеходный тоннель, располагающийся в полу, в центре платформы станции. Тоннель ведёт до наружной стены будущей станции. В настоящее время этот тоннель закрыт.

Станция в цифрах 
 Длина станции, как и на всех станциях Новосибирского метрополитена, стандартная — 102 м, что позволяет поместить на путь до пяти вагонов (в настоящее время используются 4-хвагонные составы). Длина посадочной платформы — 100 м. Ширина платформы — 10 м.
 Пикет ПК 147+82
 Станция является самой загруженной станцией в Новосибирском метрополитене, пассажиропоток в день (за 6 месяцев 2012 года) составляет 41,7 тыс. чел.

 Время открытия станции для входа пассажиров — 05 часов 45 минут, время закрытия — 00 часов 00 минут.
 Таблица времени отправления первого и последнего поездов:

Расположение 

Станция метро «Площадь Маркса» Ленинской линии расположена следом за станцией «Студенческая», длина перегона от которой составляет 1146 метров.

Наземный общественный транспорт 
Станция имеет выходы к семи остановкам (в том числе — конечным) всех видов наземного транспорта: автобусов (41), троллейбусов (4), трамваев (4) и маршрутных такси (16).

Таблица: маршруты общественного транспорта (данные на июнь 2017)

Трамвай

Троллейбус 

 Мт: № 18, 29, 29а, 54, 63, 64;
 Пригородные: 101, 102, 103, 104, 112, 114, 115в, 120, 122, 125, 189, 216, 217, 220, 226, 228, 264, 303;

Остановки 
Остановки наземного общественного транспорта вблизи выходов станции:
 А, Тб, Мт: «Метро Площадь Маркса» (х2), «Магазин Кристалл», «ГУМ» (ул. Ватутина).
 Тр: «Метро Площадь Маркса».
В транспортной доступности находятся остановки: «ГУМ Россия» (Новогодняя улица), «Новая» (ул. Покрышкина), а также трамвайная остановка «Телевизоры».

Путевое развитие 

После станции расположен оборотный тоннель с пошёрстным съездом, за которым размещены отстойные тупики (оканчиваются в районе кольца у бывшего магазина «Кристалл»). Для оборота поездов используется часть перегона по первому пути, который является частью 1140-метрового перегона до запланированной к постройке станции «Площадь Станиславского», которая расположится под одноимённой площадью. Затем линия будет продлена до ж/м Западный ещё на две станции: «Пермскую» и «Южную».

Интервал движения поездов, как и на всей линии, составляет от 3,5 минут (в часы пик). Для посадки (в сторону станции «Студенческая») в настоящее время используется только второй станционный путь.

Примечания

Ссылки 
 Станция «Площадь Маркса» — Официальный сайт Новосибирского метрополитена 
 Станция «Площадь Маркса» — описание и фотографии на сайте Мир метро (Metroworld) 
 Станция «Площадь Маркса» — старая версия Мир метро (Metroworld) 
 Станция «Площадь Маркса» — Gelio, 2009
 Станция «Площадь Маркса» — МетроЭНСК 
 Станция метро «Площадь Маркса»: система подскажет и запомнит — Президиум СО РАН, 27.03.2012 

Ленинская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1991 году
Станции Новосибирского метрополитена
Объекты, названные в честь Карла Маркса